Максим Кондратьевич Антонюк (, 4 августа 1914, с. Немировка Волынской губернии (ныне Коростенского района Житомирской области Украина) — 2 июля 1941, пос. Шонгуй Кольский район Мурманской области) — военный лётчик, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 147-го истребительного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии ВВС 14-й армии Северного фронта).

Украинец. Член ВКП(б).

Окончил семилетнюю школу, затем техникум, обучался в аэроклубе. Позже работал инструктором планеризма. Был призван в РККА.

В 1937 году окончил 2-ю Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков им. В. П. Чкалова (теперь Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки лётного состава им. В. П. Чкалова).

Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.

За боевые отличия был награждён орденом Ленина.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. С начала войны в составе полка прикрывал с воздуха Мурманск и Кировскую железную дорогу, вёл бои с истребительной авиацией противника. 26 июня 1941 года именно его полк открыл боевой счёт армейской авиации в Заполярье.

2 июля 1941 года в воздушном бою возле посёлка Шонгуй Мурманской области М. Антонюк, ведя воздушный бой с тремя немецкими самолётами, сбил два самолёта противника. Израсходовав все боеприпасы, третий таранил. Погиб в этом бою.

Похоронен в посёлке Шонгуй.

Литература 
 На грани возможного. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: «Лимб», 1993. — С. 388.
 История СССР. — 1976. — № 4. — С. 105.
 Газета «Красная Звезда». 03.11.1972.

Ссылки 
 Антонюк, Максим Кондратьевич

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Волынской губернии
Родившиеся в Коростенском районе
Родившиеся 4 августа
Родившиеся в 1914 году
Умершие в 1941 году
Умершие 2 июля
Умершие в Мурманской области
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Лётчики Великой Отечественной войны
Кавалеры ордена Ленина
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики, совершившие таран
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Похороненные в Кольском районе